Chabelley (), () ist ein Ort im Osten der Region Arta in Dschibuti. Er liegt etwa 13 km von der Hauptstadt Dschibuti entfernt.

Geographie 
Der Ort liegt südlich der Hauptstadt und nahe an der RN 5 am Wadi Chabêlléï Ouéïn, welches dort von Süden nach Norden verläuft und einige Kilometer weiter nördlich in den Fluss (?) Boullé mündet. Durch den Ort verläuft die alte Bahnstrecke Dschibuti–Addis Abeba (Meterspur) mit der Station Chabêlléï und nördlich des Boullé' befindet sich der Flughafen Chabelley. Der Landestreifen in der Wüste war bis vor kurzem für französische Militärflugzeuge reserviert. Seit 2013 dient er auch als temporäre Basis für Unbemannte Luftfahrzeuge der U.S.-Armee von der nahegelegenen Camp Lemonnier Naval Expeditionary Base aus.

Demographie 
2019 hatte Chabelley ca. 1.011 Einwohner. Die meisten gehören zu verschiedenen Afro-Asiatisch-sprachigen Ethnien, die häufigste Zugehörigkeit ist zu den Issa-Somali.

Klima 
Das Klima ist tropisches Wüstenklima.

Einzelnachweise 

Ort in Dschibuti
Arta (Region)